Eeden ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik van Eeden (1860–1932), niederländischer Psychologe, Sozialreformer und Schriftsteller
 Marcel van Eeden (* 1965), niederländischer Zeichner und Maler
 Trevor Von Eeden, US-amerikanischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Eden